Le district de Yanshan (雁山) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le xian de Yanshan (盐山) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Yanshan (铅山) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le xian de Yanshan (砚山) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme